A lokális csoport vagy Lokális Csoport kifejezések a következőkre utalhatnak:
lokális csoport (néprajz)
Lokális Galaxiscsoport